Стефан () — польский дворянский герб, полученный через нобилитацию, вариация герба Циолек.

Описание герба
В голубом поле вол, или телёнок, цвета красного, идущий вправо. В нашлемнике выходящая голова красного телёнка, также обращенная вправо.

Первые упоминания
20 июня 1555 был пожалован гданьскому райце (радному) Хенрику Стефану. Герб возник в результате частичного изменения герба Цёлек.

Используют 
Стефан

Примечания 
Основные элементы герба содержат также польские дворянские гербы Циолек, Циолек II, Циолек изменённый, Циолек Торелли, герб Шадурских.

Литература 
 
 Herb Stefan w serwisie www.jurzak.pl  

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением вола